Motocyklowe Grand Prix Niemiec 2016 – dziewiąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 17 lipca 2016 roku na torze Sachsenring w Hohenstein-Ernstthal.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MotoGP

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016
2016 w Niemczech